Централноамерички фудбалски савез (УНКАФ;  ) познатији под скраћеницом Ункаф, представља фудбалске репрезентације Централне Америке: Белизе, Костарику, Ел Салвадор, Гватемалу, Хондурас, Никарагву и Панаму. Њихова удружења чланови Конкакафа.

Удружење чланица

Важнија такмичења

Репрезентација на такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 UNCAF званична интернет страница 

Ц
Ц